María Betancourt ist der Name folgender Personen:

* María Betancourt (Wasserspringerin) (* 1994), venezolanische Wasserspringerin 
 María Cristina Betancourt (* 1947), kubanische Diskuswerferin